Zátěž může být:

 Elektrický spotřebič
 Mechanická zátěž
 Namáhání
 Závaží
 Fyzická zátěž